Adeona steht für:
 (145) Adeona, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Adeona (Software), eine Open-Source-Software zur Lokalisierung eines gestohlenen Notebooks
 eine Gottheit in der Römischen Mythologie, siehe Abeona und Adeona